Jméno a příjmení Antonín Novák má více nositelů:

 Antonín Novák (architekt) (* 1963) – český architekt
 Antonín Novák (fotbalista) (1907–1977) – československý meziválečný fotbalista
 Antonín Novák (houslista) (1936–2008) – český houslista
 Antonín Novák (politik) (1874–?) – meziválečný československý politik, poslanec za sociální demokraty
 Antonín Novák (politik KSČ) (1925–?) – československý politik, poslanec Federálního shromáždění za KSČ z Chebska v letech 1981–1986
 Antonín Novák (varhaník) (1777–1842) – český varhaník
 Antonín Novák (vrah) (* 1974/1975) – slovenský pedofil
 Jan Žalman, vlastním jménem Antonín Novák (1911–1990) – český filmový kritik a teoretik